Municipio de Scipio puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Scipio (condado de Allen, Indiana), un municipio ubicado en el condado de Allen.
 Municipio de Scipio (condado de LaPorte, Indiana), un municipio ubicado en el condado de LaPorte.
 Municipio de Scipio (condado de Hillsdale, Míchigan), un municipio ubicado en el condado de Hillsdale.
 Municipio de Scipio (condado de Meigs, Ohio), un municipio ubicado en el condado de Meigs.
 Municipio de Scipio (condado de Seneca, Ohio), un municipio ubicado en el condado de Seneca.